Lockheed C-36 Electra
 Lockheed C-37 Electra
 Lockheed C-40 Electra
 Lockheed Super Electra
 Lockheed L-10 Electra
 Lockheed L-12 Electra Junior
 Lockheed L-188 Electra
 Lockheed XC-35 Electra